Скалино:
 Скалино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Скалино — станция в Грязовецком районе Вологодской области.
 Скалино — посёлок при ж/д станции в Первомайском районе Ярославской области.